CAW steht als Abkürzung für:

 Computer-Aided Woodcut, (zu Deutsch rechnerunterstützter Holzschnitt), das Herstellen des Druckstocks aus Holz für den Holzschnitt.
 Christians at Work, eine deutsche Musik- und Kabarettgruppe
 Kulula, eine südafrikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

CAW